Desa Malangjiwan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Malangjiwan (administrativ by i Indonesien, lat -7,69, long 110,56), Jawa Tengah, 
 Desa Malangjiwan (administrativ by i Indonesien, lat -7,53, long 110,74), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar